«Возвращение в затерянный мир» () — художественный фильм, являющийся сиквелом фильма «Затерянный мир» (1992).

Сюжет 
Хэйманс с группой наёмных боевиков пытается найти нефть. По пути он уничтожает животных и природу. Узнав об этом, журналисты написали статью, прочитав которую, профессора Челленджер и Саммерли решили выступить на защиту природы.

См. также

Ссылки 

Фантастические фильмы Канады
Фильмы-сиквелы
Фильмы о динозаврах
Фильмы о журналистах
Фантастические фильмы об учёных
Фильмы Тимоти Бонда